

Cinema
The Life of Riley – film statunitense del 1927 diretto da William Beaudine
The Life of Riley – film statunitense del 1949 diretto da Irving Brecher

Musica
The Life of Riley – album dei Drapht

Radio  
The Life of Riley – sitcom radiofonica con William Bendix trasmessa dal 1941 al 1951

Televisione
The Life of Riley – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1949 al 1950 con Jackie Gleason
The Life of Riley – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1953 al 1958 con William Bendix